Дравско-Поморске:

 Дравско-Поморске — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Дравский повят.
 Дравско-Поморске — гмина (волость) в Польше, входит в Дравский повят, Западно-Поморское воеводство.